

Free Spirit () — одиннадцатый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер. Он был впервые выпущен 2 ноября 1995 года на лейбле East West Records.

Запись и релиз 
Три предыдущих альбома Тайлер, Bitterblue (1991), Angel Heart (1992) и Silhouette in Red (1993), были выпущены на лейбле Hansa Records. Она подписала контракт с East West Records в 1994 году и поехала в Лос-Анджелес, чтобы записать Free Spirit. Дитер Болен, продюсер из Hansa, которому очень не понравился уход артистки с лейбла, позднее описал альбом как «один из самых дорогих провалов в истории East West». Альбом впервые был издан в 1995 году, а уже в следующем году был переиздан, в новую версию альбома вошла кавер-версия песни группы The Alan Parsons Project «Limelight», которая стала музыкальной темой телеканала ZDF во время Летних Олимпийских игр в Антланте.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы East West Records
Альбомы на английском языке